Zawody pucharu świata w biathlonie w Fort Kent były ósmymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje odbywały się w dniach 10-13 lutego. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.

Pierwszego dnia odbywał się sprint mężczyzn. Wygrał go Norweg Emil Hegle Svendsen przed Czechem Michalem Šlesingrem i Norwegiem Tarjeiem Bø. Drugiego dnia w sprincie rywalizowały kobiety. Wszystkie miejsca na podium zajęły Niemki, w kolejności Andrea Henkel, Miriam Gössner i Magdalena Neuner. Trzeciego dnia rozgrywane były biegi pościgowe. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed Francuzem Martinem Fourcade i Norwegiem Tarjeiem Bø. Wśród kobiet wygrała Niemka Andrea Henkel przed swoją rodaczką Magdaleną Neuner i Francuzką Marie Dorin. Ostatniego dnia rozgrywane były biegi masowe. Wśród mężczyzn wygrał Francuz Martin Fourcade przed Polakiem Tomaszem Sikorą i Norwegiem Tarjeiem Bø. Wśród kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner przed swoją rodaczką Andreą Henkel i Białorusinką Darią Domraczewą.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 10.02.2011, 11.02.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 74 zawodników. Na starcie nie stawili się  Arnd Peiffer i  Jeremy Teela, a biegu nie ukończył  Krzysztof Pływaczyk.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 57 zawodniczek. Na starcie nie pojawiła się  Ludmyła Pysarenko.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi pościgowe – 12.02.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie nie pojawili się  Michael Greis,  Simon Fourcade,  Tobias Eberhard,  Maksim Czudow oraz  Thomas Frei. W trakcie rywalizacji zdublowany został  Martin Bogdanow i musiał wycofać się z biegu. Zdyskwalifikowany został  Christoph Stephan
 
Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów przystąpiło 56 najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie pojawiły się  Marie-Laure Brunet,  Laure Soulié i  Swietłana Slepcowa, a biegu z powodu zdublowania nie ukończyły  Katja Haller,  Claude Godbout,  Réka Ferencz,  Kari Henneseid Eie,  Zina Kocher,  Jekatierina Winogradowa,  Luminița Pișcoran,  Olga Nazarowa i  Rosanna Crawford.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 13.02.2011

Mężczyźni 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej oraz pięciu najlepszych zawodników, którzy zajęli wysokie miejsce w sprincie, ale nie znaleźli się w owej "25". Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej oraz pięć najlepszych zawodniczek, które zajęły wysokie miejsce w sprincie, ale nie znalazły się w owej "25". Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011